Вина́:

 Вина — негативно забарвлене відчуття.
 Вина — правове поняття.
 Вина — частина суб'єктивної сторони злочину.

Див. також 
 Ві́на — старовинний індійський щипковий музичний інструмент.

Література 
 В. Нестеренко. Вина //